Sandström är ett vanligt svenskt efternamn. Den 31 december 2019 var det 10 674 personer i Sverige med detta namn och 2 som stavade det på annat sätt. Tillsammans blir detta 10 676 personer, vilket ger namnet plats nummer 73 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Sandström

A
 Albert Sandström (kompositör) (1924–2017), kompositör, sångtextförfattär, musiker, författare
 Albert Sandström (företagare) (1883–1962), företagare, en av grundarna av Bröderna Sandström AB 
 Allan Sandström (1933–2014), journalist och författare
 Anders Sandström
 Anna Sandström (1854–1931), reformpedagog och skolföreståndare
 Anna Sandström (politiker) (född 1987)
 Annica Sandström (aktiv 1994), friidrottare
 Arne Sandström (1913–1990), tecknare och skulptör

B
 Beatrice Sandström
 Bengt Sandström (född 1959), militär
 Bertil Sandström (1887–1964), dressyrryttare
 Björn B Sandström (född 1941), överstelöjtnant,företagskonsult, författare

C
 Camilla Sandström
 Carl Sandström (1862–1946), jurist
 Carl Sandström (läkare) (1896–1991), läkare och röntgenolog
 Carl Israel Sandström (1824–1880), tonsättare, organist, musiklärare
 Christian Sandström (född 1972), finlandssvensk skådespelare
 Colibrine Sandström (född 1928), författare

D
 Daniel Sandström (född 1968), litteraturvetare och journalist
 David Sandström (född 1975), musiker, låtskrivare och sångare

E
 Edward Sandström (född 1979), racerförare
 Elisabet Fura-Sandström (född 1954), jurist
 Emil Sandström (1886–1962), jurist, rödakorsordförande
 Eric Sandström (1910–1992), radiomedarbetare, sångtextförfattare, byrådirektör

F
 Felix Sandström
 Folke Sandström (1892–1962), dressyrryttare
 Frederic Sandström (1877–1952), kompositör

G
 Gustaf Sandström (operasångare) (1826–1875)
 Gustaf Sandström (skeppsredare) (1882–1947)
 Gustaf Sandström (1865–1930), advokat och politiker

H
 Hugo Sandström (1843–1903), kyrkoherde och politiker

I
 Ivar Sandström, förgreningssida
 Ivar Sandström (läkare) (1852–1889), upptäckte bisköldkörtlarna
 Ivar Sandström (flygare) (1889–1917)

J
 Jan Sandström (olika betydelser), förgreningssida
 Jan Sandström (kemist) (1925–2011), professor i organisk kemi
 Jan Sandström (jurist) (född 1931), professor i handelsrätt
 Jan Sandström (född 1954), tonsättare
 Jan Sandström (ishockeyspelare) (född 1978)
 Johan Sandström, förgreningssida
 Johan Sandström (oceanograf) (1874–1947), oceanograf, fysiker, meteorolog
 Johan Sandström (TV-man) (1940–2003), TV-producent, programledare, programpresentatör
 Johan Sandström (formgivare) (född 1977), formgivare och civilingenjör
 Josef Sandström, förgreningssida
 Josef Sandström (missionär) (1880–1948)
 Josef Sandström (arkivarie) (1882–1950), språkforskare 
 Jörgen Sandström (född 1971), sångare, gitarrist och basist

K
 Kalle Sandström
 Karl Gustaf Sandström (1895–1983), skattedirektör och politiker
 Katarina Sandström (född 1974), journalist och nyhetsankare
 Katharina Oravsky Sandström (född 1985), författare, forskare och läkare
 Kerstin Sandström
 Kristoffer Sandström (född 1975), handbollsspelare

L
 Lasse Sandström (född 1952), journalist, författare, fotograf och debattör
 Lucas Sandström (född 1990), ishockeyspelare

M
 Madelene Sandström (född 1961), ekonom och ämbetsman
 Margareth Sandström
 Maria Sandström (aktiv 2000), orienterare
 Maria Sandström (nykterhetskämpe)
 Mikael Sandström (född 1967), politiker, statssekreterare
 Mikael Sandström (läkare)

N
 Nicklas Sandström (född 1982), landstingspolitiker
 Nils Sandström, förgreningssida
 Nils Sandström (politiker) (1874–1953), direktör och politiker
 Nils Sandström (friidrottare) (1893–1973), friidrottare
 Nils Sandström (jazzmusiker) (1942–2021)

O
 Ola Sandström
 Olof Sandström
 Owe Sandström, kläddesigner, zoolog

P
 Per Sandström (född 1981), handbollsmålvakt
 Peter Sandström (född 1963), författare
 Petter Sandström (född 1977) f.d. ishockeymålvakt
 Pontus Sandström (1875–1952), jurist och politiker

R
 Ragnhild Sandström (1901–1960), folkskollärare och politiker

S
 Stig Sandström (1943–2011), politiker
 Stina Sandström
 Sune Sandström (1939–2011), polis
 Sven Sandström, förgreningssida
 Sven-David Sandström (1942–2019), tonsättare, professor
 Sven Sandström (urmakare) (1904–1997), rektor
 Sven Sandström (konsthistoriker) (född 1927), professor

T
 Theodor Sandström (1809–1854), svensk publicist
 Theodor Sandström (1852–1911), svensk militär
 Theresia Sandström
 Tomas Sandström (född 1964), ishockeyspelare
 Tora Sandström
 Torgny Sandström (född 1950), tyngdlyftare

U
 Ulf Sandström, förgreningssida
 Ulf Sandström (musiker) (född 1964)
 Ulf Sandström (ishockeyspelare) (född 1967)

V
 Victor Sandström (1835–1902), apotekare och kemist

Å
 Åke Sandström (född 1940), politiker

Källor

Svenska efternamn